«Mandy Moore» — третій студійний альбом американської співачки Менді Мур. Реліз відбувся 19 червня 2001 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Менді Мур 

Альбоми Менді Мур